Ирландские монеты евро — современные денежные знаки Ирландии. На национальной стороне монет, в качестве отличительных знаков, располагается традиционная арфа, 12 звёзд, название страны на ирландском языке (Éire) и год выпуска монеты.

Дизайн национальной стороны

Тираж

Памятные монеты

Примечания

Ссылки 
 Монеты Ирландии на официальном сайте Европейского центрального банка
 Центральный банк Ирландии
 The Euro Information Website — Ireland

Ирландия
Монеты Ирландии